Бабичи () — агрогородок, центр Бабичского сельсовета Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 28 км на юго-запад от Речицы, в 78 км от Гомеля. В деревне находится железнодорожная станция. В 3 км находится одноимённый хутор Бабичи.

Гидрография 
На севере находятся 3 мелиоративных канала.

Транспортная система 
Находится на автодороге Василевичи — Речица.

В деревне 420 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из 2-х длинных криволинейных улиц меридиональной ориентации, связанных короткими перпендикулярно расположенными улицами. На востоке параллельно главным проходит криволинейная улица. Жилые дома преимущественно деревянные усадебного типа.

Улицы 
 Вокзальная
 Головина
 Заречная
 Коморовская
 Лежневая
 Луговая
 Мастрюкова
 Медовая
 Новая
 пер. Лежневый
 Песочная
 Почтовая
 Садовая
 Сосновая
 Школьная

История 
Согласно письменным источникам деревня известна с начала XVI века как село Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского. Около 1503 года упомянута в документах о конфликтах между ВКЛ и Московским государством. В XVII веке упоминается в связи с участием на стороне Речи Посполитой в войне, которая происходила между Речью Посполитой и Россией, Богдана Хмельницкого. В тот период деревня являлась вотчиной Аскеров, имевших в деревне свой укреплённый замок. Бабичи после 2-го раздела Речи Посполитой в 1793 году в составе Российской империи.

В 1795 году деревня находилась во владении графа Юдицкого. Работала почтовая станция. Через деревню проходил тракт Бобруйск — Брагин. В 1858 году — местечко, собственность казны. 15 февраля 1886 года начала эксплуатироваться железнодорожная линия Лунинец — Гомель и начал работать железнодорожный полустанок.

В 1897 году в деревне находились: церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, корчма, почтовое отделение, магазин. Деревня относилась к Василевичской волости Речицкого уезда Минской губернии.

С 8 декабря 1926 года центр Бабичского сельсовета Василевичского, с 4 августа 1927 года Речицкого, с 20 февраля 1938 года Василевичского, с 16 сентября 1959 года Речицкого районов Речицкого, с 9 июня 1927 года по 26 июля 1930 года Гомельского округов, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей.

В 1930 году в деревне работали 2 кузницы, 2 смолокурни, деревообрабатывающая мастерская, мельница, школа, отделение потребительской кооперации.

В 1930 году организованы колхозы «Красный путь» и «Парижская Коммуна».

Во время Великой Отечественной войны на фронтах и партизанской борьбе погибли 142 жителя деревни. Во время оккупации в деревне действовало подполье, руководство которым осуществлял П. А. Остапенко. В боях за Бабичи и близлежащие деревни погибли 57 советских солдат, которые похоронены в братской могиле в центре Бабич. В числе погибших и похороненных Герой Советского Союза Н. Т. Мастрюков.

В 1959 году деревня являлась центром совхоза «Звезда». Работали: лесничество Василевичского лесхоза, средняя школа, детские ясли-сад Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, 7 магазинов.

В Бабичский сельсовет до конца 1930-х годов входили в настоящее время не существующие хутора Волосач, Василевщина, Дорацы, Дубовое, Лесная Стража, Нехорань, Подкозье, Полешина, Парня Железкого, Смолокуренный Завод, посёлок Выбеди.

Население

Численность 
2004 год — 420 дворов, 1154 жителей.

Динамика 
 1795 год — 17 дворов.
 1858 год — 27 дворов, 244 жителя.
 1897 год — 84 двора, 596 жителей (согласно переписи).
 1908 год — 749 жителей; на железнодорожной станции — 4 двора, 28 жителей; на ферме — 7 жителей.
 1959 год — 2263 жителя (согласно переписи).
 2004 год — 420 дворов, 1154 жителей.

Достопримечательности 
В память о погибших в годы Великой Отечественной войны в центре деревни в 1958 году устроен курган со скульптурой солдата на вершине.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Речицкого района
Агрогородки Речицкого района